Dari steht für:
 „Hofsprache“ () der Samaniden, frühe Entwicklungsstufe des Neupersischen
 persischer Ethnolekt der Zoroastrier (Parsen) in Zentral-Iran, siehe Dari (Zoroastrier)
 eine Standardvarietät des Neupersischen in Afghanistan, siehe Dari-Persisch
 Darī, eine Teppichart, siehe Dari (Textilie)
 Sorghumhirse, eine Hirseart

Dari ist der Familienname folgender Personen:
 Achraf Dari (* 1999), marokkanischer Fußballspieler

DARI steht für:
 Deutscher Architektur- und Industrie-Verlag
 Dopamine Reuptake Inhibitors, auf deutsch Dopamin-Wiederaufnahmehemmer

Siehe auch:
 Darie
 Dary
 Diridari

Abkürzung